Il prigioniero del re (Der gefangene des Königs) – film del 1935 diretto da Carl Boese
Il prigioniero del re – film del 1954 diretto da Giorgio Rivalta